Грозавешти има више значења:

 Грозавешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Грозавешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији